Apatin, grad u Vojvodini, Srbija.
 Apatin (Indijanci), jedna od indijanskih bandi iz grupe Coahuiltecan.